Andrés Gimeno – tennista spagnolo
 Anna Montañana Gimeno – ex cestista e allenatrice di pallacanestro spagnola
 Carlos Alberto Etchandy Gimeno Navarro – arcivescovo cattolico brasiliano
 Daniel Gimeno Traver – tennista spagnolo
 Gustavo Gimeno – percussionista, direttore d'orchestra, docente e musicista da camera spagnolo
 Alex Gimeno, noto come Ursula 1000 – musicista e disc jockey statunitense
 Jesús Tejero Gimeno – ex calciatore spagnolo
 Juan Gimeno – ciclista su strada spagnolo